Литцельсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт.  . Официальный код  —  10909.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Фасль (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда